Hrvatska:
 Nova Lipa, naselje u sastavu grada Požege, Požeško-slavonska županija

Slovenija:
 Nova Lipa (Črnomelj, Slovenija), naselje u sastavu općine Črnomelj